Douglas Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Douglas Islet (ö i Australien), Queensland,

Kanada 

 Douglas Island, British Columbia, ö, 
 Douglas Island, Nunavut, ö, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar